Cristo Redentor pode se referir a:
Monumentos
 Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
 Cristo Redentor de Guaporé, no Rio Grande do Sul
 Cristo Redentor dos Andes, na fronteira Argentina-Chile
 Cristo Redentor de El Encanto, no Panamá

Bairros
 Cristo Redentor (Porto Alegre)

Outros
 Igreja do Cristo Redentor, em Malta
 Túnel do Cristo Redentor, entre Argentina e Chile

Desambiguação